Кућице могу бити:

 Кућице (Завидовићи), насељено мјесто у општини Завидовићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Кућице (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Кућа